Cantonul Évreux-Nord este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Aviron || align="right" | 1 185 || align="right" | 27930 || align="right" | 27031
|-
| Bacquepuis || align="right" | 295 || align="right" | 27930 || align="right" | 27033
|-
| Bernienville || align="right" | 246 || align="right" | 27180 || align="right" | 27057
|-
| Le Boulay-Morin || align="right" | 558 || align="right" | 27930 || align="right" | 27099
|-
| Brosville || align="right" | 601 || align="right" | 27930 || align="right" | 27118
|-
| La Chapelle-du-Bois-des-Faulx || align="right" | 460 || align="right" | 27930 || align="right" | 27147
|-
| Dardez || align="right" | 168 || align="right" | 27930 || align="right" | 27200
|-
| Émalleville || align="right" | 494 || align="right" | 27930 || align="right" | 27216
|-
| Évreux || align="right" | 51 198 (1) || align="right" | 27000 || align="right" | 27229
|-
| Gauville-la-Campagne || align="right" | 537 || align="right" | 27930 || align="right" | 27282
|-
| Graveron-Sémerville || align="right" | 266 || align="right" | 27110 || align="right" | 27298
|-
| Gravigny || align="right" | 3 598 || align="right" | 27930 || align="right" | 27299
|-
| Irreville || align="right" | 337 || align="right" | 27930 || align="right" | 27353
|-
| Le Mesnil-Fuguet || align="right" | 203 || align="right" | 27930 || align="right" | 27401
|-
| Normanville || align="right" | 1 255 || align="right" | 27930 || align="right" | 27439
|-
| Parville || align="right" | 320 || align="right" | 27180 || align="right" | 27451
|-
| Quittebeuf || align="right" | 524 || align="right" | 27110 || align="right" | 27486
|-
| Reuilly || align="right" | 501 || align="right" | 27930 || align="right" | 27489
|-
| Sacquenville || align="right" | 768 || align="right" | 27930 || align="right" | 27504
|-
| Sainte-Colombe-la-Commanderie || align="right" | 588 || align="right" | 27110 || align="right" | 27524
|-
| Saint-Germain-des-Angles || align="right" | 243 || align="right" | 27930 || align="right" | 27546
|-
| Saint-Martin-la-Campagne || align="right" | 89 || align="right" | 27930 || align="right" | 27570
|-
| Le Tilleul-Lambert || align="right" | 148 || align="right" | 27110 || align="right" | 27641
|-
| Tournedos-Bois-Hubert || align="right" | 301 || align="right" | 27180 || align="right" | 27650
|-
| Tourneville || align="right" | 258 || align="right" | 27930 || align="right" | 27652
|}
 
 

Cantoane în Eure